

Старогорський потік (притока Бистриці)
 Старогорський потік (притока Копчянського каналу)

Примітки